

Топоніми 

 Моя (притока Лекми) — невелика річка в Ярському районі Удмуртії, Росія, права притока Лекми.
 Моя (Куенка) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Куенка.
 Моя (Лас-Пальмас) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Канарські острови, у провінції Лас-Пальмас, на острові Гран-Канарія.

Особи 

Моя або Мойя () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Джонатан Моя (,  6 січня 1992, Сан-Хосе) — костариканський футболіст
 Луїс Мойя Бланко — іспанський архітектор
 Мігель Алькуб'єрре Мойя — мексиканський фізик-теоретик
 Мігель Анхель Моя — іспанський футболіст